Slovo finále (ital. koncový, poslední) může označovat:

 finále (sport) – vyvrcholení nějaké sportovní soutěže (často spojené se slavnostním zakončením příslušné sportovní akce)
 semifinále – poloviční finále
 čtvrtfinále – čtvrtinové finále
 osmifinále – osminové finále
 finále (hudba) – konečná část vícevěté cyklické hudební skladby
 finále (tanec) – odborný pojem z oblasti baletu a některých tanců

jiné
 Finále Plzeň – filmový festival

Externí odkazy